Dennis Brown peut désigner :
 Dennis Brown (1957-1999), un chanteur de reggae jamaïcain ;
 Dennis Brown, un compositeur de musique de série télévisée.